Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1933 werd in het weekend van 28 en 29 januari 1933 gehouden op de natuurijsbaan Thialf in Heerenveen Noord. Kampioen werd Dolf van der Scheer.

Eindklassement 

 NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart

1933
Langebaanschaatsen in 1933
Schaatsen in Heerenveen